MetaWeblog API — интерфейс программного обеспечения, созданный Дэйвом Уайнером (), который позволяет писать, редактировать и удалять записи в блоге с помощью специальных методов.

Этот API реализован как XML-RPC сервис, имеющий пять методов, с говорящими за себя названиями:
 metaWeblog.newPost()
 metaWeblog.getPost()
 metaWeblog.editPost()
 metaWeblog.getCategories()
 metaWeblog.getRecentPosts()
 metaWeblog.newMediaObject()

Эти методы принимают аргументы, которые определяют логин и пароль автора блога, вместе с информацией, относящейся к индивидуальному входу в блог.

Стимулом к созданию этого API в 2002 было преодоление ограничений Blogger API, сделанного для этих же целей.

Другой API для работы с блогами, Atom Publishing Protocol стал интернет стандартом IETF (RFC 5023) в октябре 2007 года.

Существует множество блог-клиентов, CMS и блог-платформ с поддержкой MetaWeblog API.

ПО с поддержкой MetaWeblog API

CMS и блог-платформы 

 b2evolution
 bBlog
 BLOG:CMS
 Blojsom
 Blox.pl
 Community Server
 dasBlog
 DotNetNuke
 Drupal
 Elgg
 Expression Engine
 Jahia
 Kaywa
 Mac OS X Server Wiki Server
 Mephisto
 Microsoft Office SharePoint Server 2007
 Midgard
 mojoPortal
 Movable Type 2.1+
 MyOpera
 OboLog
 Pebble
 Pivotlog
 Rollerweblogger
 Quick Blog
 Serendipity weblog
 Subtext
 TIMTAB
 WordPress
 Сферы Windows Live

Клиенты 
 Blogert
 BlogJet
 BloGTK
 BlogWizard
 Bloxer
 Chrysanth WebStory
 dotPost
 ecto
 Elicit
 Emacs (пакет дополнений: metaweblog)
 Feed Mix
 Gnome Blog
 Journler
 KBlogger
 Girasol Alive Blog Writer
 Kablog
 MBloxer
 MozBlog
 ScribeFire (Расширение для Firefox)
 PostXING
 PowerBlog
 Semagic

 Qumana
 RocketPost
 w.bloggar
 Редактор блогов Windows Live
 Adobe Contribute

Ссылки 
 API specification
 MetaWeblog API Reference,Windows Live SDK
 C# implementation of MetaWeblogAPI
 

Веб-сервисы
Блоги
Стандарты на основе XML